En Pologne, Trzebień peut désigner :

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Trzebień, village du powiat de Choszczno, 
 Trzebień, village du powiat de Koszalin,
 Trzebień, village du powiat de Stargard.

dans d'autres voïvodies :
 Trzebień, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Trzebień, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Trzebień, village de la voïvodie de Mazovie,
 Trzebień, village de la voïvodie de Grande-Pologne.